Municipio de Wentworth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wentworth (condado de Rockingham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rockingham.
 Municipio de Wentworth (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.